Paulin Lemaire (1896–1984) – belgijski biblista, franciszkanin
 Paulin Lemaire (1882–1932) – francuski gimnastyk